Čiháková je ženské příjmení, jež nosí více osobností:

 Bohuslava Čiháková (* 1922) – výtvarnice, věnuje se dekorativnímu umění, též divadelní kostýmní výtvarnice
 Hana Čiháková	(1943–2005) – textařka, tvorba v oblasti populární hudby, divadelních inscenací, muzikálů a rozhlasu, fotografka	
 Iva Čiháková (* 1951) – publikace v oborech: Elementární částice a fyzika vysokých energií, Termodynamika, Znečištění a kontrola vody, Inženýrské stavitelství, Stavebnictví, Obecná matematika, Elektronika a optoelektronika
 Jarmila Čiháková (* 1954) – PhDr., archeoložka, věnuje se zejména vývoji Prahy od pravěku do 15. století	
 Jiřina Čiháková	(* 1927) – knihovnice SVK Ústí nad Labem
 Kateřina Čiháková	(* 1980) – muzejní pedagog, přírodovědec. Práce z oblasti environmentální výchovy, didaktiky biologie
 Květuše Čiháková (* 1923) – Ing., CSc., docentka politické ekonomie, literatura z oboru
 Libuše Čiháková (* 1944) – spisovatelka
 Marie Čiháková (* 1881) – oběť holokaustu
 Marie Zdeňka Baborová-Čiháková (1877–1937) – česká botanička a zooložka
 Matylda Čiháková (1909–2007)  – Hilda Čiháková-Hojerová, za nacistické okupace účastnice odboje; hrdinka 2. a 3. odboje
 Petra Čiháková (* 1986) – publicistka, organizátorka kulturních, společenských a sportovních akcí, autorka básní
 Tereza Čiháková (* 1988) – prozaička
 Vlasta Čiháková–Noshiro (* 1944) – historička umění, orientalistka (japanistka), překladatelka a kurátorka

Podobné příjmení 
 Čihák